Glow puede referirse a:

Tecnología 
 Glow, motor de combustión interna de dos tiempos usado en modelismo radiocontrolado.
 Glow, biblioteca JavaScript de programación.

Televisión 
 GLOW, serie de televisión estadounidense producida por Netflix.

Artistas 
 Glow, banda española de Doom Rock.

Álbumes 
 Glow, álbum del grupo de metal Unjust.
Glow, álbum de la guitarrista Kaki King.

Canciones 
 "Glow" (Ella Henderson), 2014.
 "Glow" (Rick James), 1985.
 "Glow" Ednaswap, 1995.
 "G.L.O.W.", Smashing Pumpkins, 2008.
 "Glow" (Madcon), 2010.
 "Glow", Alien Ant Farm, álbum Truant.
 "Glow", Kym Marsh, álbum Standing Tall.
 "The Glow",The Microphones, album It Was Hot, We Stayed in the Water.
 "Glow", Nelly Furtado, álbum Loose.
 "Glow", by Retro Stefson.